Regas o As Regas puede referirse a:

Regas 
 Regas (El Pino), lugar de la parroquia de Ferreiros, municipio de El Pino, provincia de La Coruña.
 Regas (Sobrado), lugar de la parroquia de Pousada, municipio de Sobrado, provincia de La Coruña.

As Regas 

 As Regas, urbanización de la parroquia de Carballido, municipio de Lugo, provincia de Lugo.
 As Regas, urbanización de la parroquia de San Salvador de Muxa, municipio de Lugo, provincia de Lugo.
 As Regas (Gomesende), aldea de la parroquia de San Lourenzo de Fustáns, municipio de Gomesende, provincia de Orense.
 As Regas (Lugo), aldea de la parroquia de Abeledo, municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 As Regas (Ramiranes), aldea de la parroquia de Penosiños, municipio de Ramiranes, provincia de Orense.